Altyn Asyr FK är en fotbollsklubb baserad i Asjchabad, Turkmenistan. Klubben spelar i Turkmenistans högstadivision Ýokary Liga.

Meriter 
Ýokary Liga
 Klubben var mästare (7): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
 Silver: 2010, 2022
 Brons: 2013

Turkmenistanska cupen
 Vinnare: 2009, 2015, 2016, 2019, 2020
 Finalist: 2010, 2013

Turkmenistanska supercupen
 Vinnare: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 Tvåa: 2009

Turkmenistanska presidentscupen
 Vinnare: 2010, 2011

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 FK Altyn Asyr på Soccerway
 football for the Peoples. Turkmenistan

Fotbollsklubbar i Turkmenistan
Sportklubbar bildade 1989
Sport i Asjchabad